Чемпионат Азии по боксу 2005 года проводился с 29 августа по 4 сентября в городе Хошимин (Вьетнам).

Победители

Распределение медалей

Ссылки 
 amateur-boxing 

2005 год в боксе
2005 год во Вьетнаме
2005
Спорт в Хошимине
Август 2005 года
Сентябрь 2005 года
бокс
Чемпионаты Азии во Вьетнаме